«Герои в масках» () — англо-французский мультсериал, произведённый студиями Entertainment One, Frog Box и TeamTO. Сериал был основан на серии книг Les Pyjamasques французского автора Ромуальда Рачолло. В США был показан телеканалом Disney Junior на 18 сентября 2015. В России, серии вышли в эфир на Узнавайка Disney 18 сентября 2016 года. Второй сезон выйдет в эфир в 2018 году. Автором рисунков Кэтбой, Алетт, Гекко является гражданин Мексики Кристиан Де Вита. Авторские права на рисунки героев принадлежат компании Энтертейнмент Уан Ук Лимитед (Великобритания).

Сюжет 
В центре сюжета — захватывающие приключения необычных школьников: Грега, Коннора и Амайи. В дневное время они соседи, одноклассники и друзья. Но стоит только сумеркам опуститься на город, ребята скорее спешат домой, чтобы надеть свои волшебные пижамы и отправиться спасать мир. В ночное время, они становятся Кэтбоем, Алетт и Гекко и превращаются в Героев в масках. Вместе они борются с преступностью, вместе с тем изучая для себя ценные уроки. Разноцветные костюмы и маски наделяют друзей уникальными способностями: Грег может бегать по стенам и потолку, как ящерица; Коннор становится ловким и быстрым, как кот; Амайя отлично видит в темноте и бесшумно летает, как сова. Но с появлением первых солнечных лучей они спешат домой, потому что их супер-силы исчезают!

Персонажи

Герои в Масках

Главные Герои 
 Коннор/Кэтбой () — голубоглазый мальчик с каштановыми волосами. В момент трансформации одевается в синий костюм с кошачьими ушами и тонким кошачьим хвостом. Он является лидером группы. У него есть способность «Супер-слух», когда он использует кошачьи ушки костюма. Также он может прыгать высоко и далеко, используя команду «Супер-прыжок!», или быстро перемещаться используя команду «Кошачья супер-скорость!», либо просто «Супер-скорость!». Его супергеройский автомобиль называется «Кэт-мобиль» и расположен в среднем сегменте башни штаба. Его детская спальня находится на втором этаже, в доме с синей крышей, сразу после дома Амайи.
 Амайя/Алетт () — девочка с красным оттенком глаз и каштановыми волосами, которая носит очки и может кувыркаться «колесом». В момент трансформации одевается в красный костюм с плащом, который может затвердевать в крылья. Она может видеть в темноте используя команду «Совиный взгляд!» (либо «Супер-совиный взгляд!») и летать с помощью «Супер-крыльев». Крылья она может использовать для создания порывов ветра, чтобы отбросить противников от себя назад, с помощью команды «Совиный ветер!». Ее супергеройский транспорт называется «Совиный планер», который находится в верхнем сегменте штаба Героев в масках. Ее детская спальня находится на третьем этаже в доме с красной крышей, между домами Грега и Коннора.
 Грег/Гекко () — зеленоглазый мальчик блондин, умеющий делать шпагат. Он является самым юным участником команды Героев в масках. В момент трансформации одевается в зелёный костюм с толстым хвостом рептилии, гребнем на верхней части его головы и присосками на руках. Он может использовать «Супер-камуфляж Гекко», чтобы изменить цвета и быть незаметным для окружающих. «Супер-мускулы Гекко» (либо просто «Супер-мускулы») нужны чтобы поднимать тяжёлые предметы. «Супер-присоски ящерицы» Грег использует для того, чтобы лазить по стенам или как прочную опору для того, чтобы самостоятельно остановить движущиеся транспортные средства. «Супер-бег ящерицы» используется для того чтобы бежать по воде. Он проявил достаточно сил, чтобы поднять гигантскую передвижную лабораторию Ромео от земли, у себя над головой. Его сегмент — это нижний уровень башни штаба, в котором находится Гекко-мобиль: транспортное средство способное плавать под водой и перемещаться по земле с помощью гусениц как у танков. Оно медленнее чем Кэт-мобиль, но при этом обладает способностью «Камуфляж Гекко-мобиля», что позволяет машине, как и хозяину, становиться незаметной для окружающих. Гусеницы Гекко-мобиля способны прилипать к стенам домов, что позволяет незаметно подобраться к негодяям по стенам и крышам домов. Его детская спальня находится на втором этаже дома с зеленой крышей, перед домом Амайи.
 Робот-герой ()-робот помощник, появившийся во 2 сезоне. Изначально он задумывался как изобретение Ромео, однако потом подобрел и перешёл на сторону героев.
 Суперпомощники Героев
 Кот () Кот. Имеет Супер Скорость как Кэтбой. 
 Совушка () Сова. Обладает силами Алетт.
 Лайонел () Геккон. Питомец Гекко. Имеет Супер Мускулы как Гекко.

Союзники 
 Малютка Ниндзялино/Ликпий Монстер () Хороший Ниндзялино. Умеет превращаться в Монстра,  Который бросает Липучкой.
 Армадилан () - один из персонажей 2 сезона. Является ещё совсем новым героем, который ещё не умеет контролировать свои силы. Вскоре присоединился к героям в масках.
 Ан Ю () Девочка-Дракон с волшебными Силами. Живёт на Таинственной Горе. Она была заперта в Драконим Гонге, но Ниндзя её Освободил.
 Санта Клаус ()
 Ньютон () Космический Мальчик с Суперсилами.

Антагонисты (Злодеи) 
 Ромео () — юный злодей-изобретатель, придумавший в своей мобильной лаборатории целый ряд интересных устройств. Желает завоевать весь мир. Имеет своё главное изобретение — Робота (). Не дружит с другими злодеями.
 Роботы — механические помощники Ромео:
 Робот () — является лучшим и любимым изобретением Ромео, его основным помощником в попытках захватить сначала весь город, а потом и весь мир. Умеет обижаться, радоваться и злиться почти как настоящий человек. Часто весьма критически относится к поступкам своего хозяина.
 Робетт () — девушка-робот.
 Робот-шпион () — кубический робот, шпионящий за Героями в Масках. Впервые появился как голосовое устройство в "Говори громче, Гекко!", в "У кого лучшая суперспособность?" был использован уже в целях шпионажа.
 Коробка Инструменов () Коробка Инструментов с Ногами.
 Флайботы () Летающие Роботы, По форме похожи на первую версию Робота Героев.
 Плохоботы () Роботы, сделанные из Рождественских Подарков. Забирают все украшения.  
 Робо-Герои () Злые Роботы, похожие на Героев в Масках 
 Ночной ниндзя () — ещё один злодей, который одет в синий костюм. У него есть маленькие слуги — Ниндзялино. Однажды объединял свои усилия с Ромео в серии «Кэтбой и уменьшитель», чтобы попытаться уменьшить Героев в масках.
 Ниндзялино () — совсем юные ученики Ночного ниндзя, одетые в фиолетовые костюмы ниндзя, закрывающие всё тело. Их возраст на данный момент в сериале не раскрывается, также не известно кем они являются в дневное время.
 Лунная девочка () — отрицательный персонаж. Имеет мотыльков и лунный глайдер. Может телекинетически контролировать окружающие её предметы, с помощью «Лунного магнита», который ранее был частью другого устройства — «Лунный шар», который мог похищать предметы и проглатывать её врагов. Мечта Лунной девочки — Жить на Луне, Получить новые силы и остановить Героев. В серии «Гекко и лунная проблема» злодейка объединяется с Героями в масках, чтобы остановить Ромео и его коварный план — нарисовать с помощью луча на Луне его портрет. В 3 серии 5 сезона стала врагом Мотуки.
 Фаерфлай () — является персонажем-злодейкой, которая в Шестом 
сезоне должна была появиться, но она не Появилась. В соответствии с концепцией, имеет чёрный костюм и колючие розовые волосы. Костюм также имеет полосы цвета морской волны и крылья на спине.
 Волчата () — появляются в 2 сезоне. Это три оборотня.
 Хаулер () — один из волчат. Часто ссорится с лидером команды, Рипом
 Рип () — волчонок-девочка. Лидер команды.
 Кевин () — самый младший, носит прическу закрывающую пол лица. Любит хулиганить и бедокурить. Иногда Добрый.
 Мотуки () Мотылёк. В серии третьего сезона «Мотылёк на Луне » она превратилась в Говорящую Девочку-Мотылёк. В 3 серии 5 сезона стала врагом Лунной девочки.
 Манки-Гу () Магическая Обезьянка которая любит безобразничать. Живёт на Таинственной Горе.
 Октобелла () - концептуальный персонаж-злодей, который появится в четвёртом сезоне. Является осьминогоподобным персонажем. Имеет красивый голос, который привлекает Армадилана. В серии "беда Персиваля" реабилитируется.
 Персиваль () - концептуальный персонаж-креветка. Является помощником Октобеллы. В серии "беда Персиваля" реабилитируется.
 Мальчик-фараон () - Антагонист и один из ночных злодеев в серии Герои в масках. Он — фараон и один из ночных злодеев, жаждущих править миром. 
 Ортиша () - Она была создана из древнего семени, пришедшего из далеких джунглей 3000 лет назад, которое Ромео украл из музея и экспериментировал. Впервые она появилась в эпизоде ​​5 сезона «Ортиша Цветёт ». В 20 серии 5 сезона перешла на сторону героев.
 Тыквы () Оживлённые Тыквы. Помогают Ортише в эпизоде 5 сезона «Ортиша и Тыквы »
 Робот-Пират () Робот, созданный Ромео. Сначала это должен быть  повар, но он испортился и превратился в пирата. Это произошло в Эпизоде «Сила Пиратов: Робот-Пират »

Второстепенные персонажи 
 Кэмерон () — мальчик из той же подготовительной группы, что и Герои в Масках, когда они днем ходят в школу. Он тоже напугал Амайю моделью динозавра, как и Коннор в серии «Алетт и заварушка с птеродактилем», но Коннор усвоил урок и попросил Кэмерона не делать этого. Также Кэмерон давал поиграть со своим новым картом Грегу, который умудрился его потерять в серии «Гекко не виноват».
 Учитель () — неназванный взрослый мужчина, который преподает в подготовительном классе у Коннера, Грега и Амайи. Когда вещи исчезают, он думает, что это странно.
 Джейден Хьюстон () — является популярным певцом, который известен своим золотым микрофоном. Его микрофон был украден Лунной девочкой в серии «Трудный выбор Кэтбоя», но позже был возвращён Героями в масках.
 Учитель Фанг () — является главным героем своих собственных комиксов и телевизионных сериалов. Он в значительной степени оказал влияние на Коннора и Грега, но кажется абсолютно не интересен Амайе, у которой есть другая любимая героиня комиксов. Он известен его расписным мечом, который был украден Ночным ниндзя в серии «Кэтбой и меч Учителя Фанга».
 Кик МакГи () — непоказанный напарник Учителя Фанга. Его персона часто используется Гекко во время миссий.
 Флосси Флэш () — является девушкой-супер-героем из комиксов, которая нравится Алетт. Алетт предпочитает её больше, чем Мастера Фанга и Кика МакГи, которых благоволят Кэтбой и Гекко.
 Диктор () — Диктором является мужской голос, который слышен в каждом эпизоде. Он не показан на экране, но каждую серию вводит зрителя в курс происходящих изменений:
 «На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить!»:
 «Коннор превращается: в Кэтбоя!»
 «Грег превращается: в Гекко!»
 «Амайя превращается: в Алетт!»

Список серий

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт (Россия)

Мультсериалы 2015 года
Мультсериалы Франции
Мультсериалы Великобритании
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2016 году
Телесериалы Disney
Программы телеканала Disney Channel
Мультсериалы о супергероях